Constantin Stancu, né le  à Pitești, est un joueur de football roumain. 

Il effectue toute sa carrière avec le club local, le FC Argeș Pitești. Champion de Roumanie en 1979, Stancu jouera avec Pitești plus de 450 rencontres, dont 14 en coupes d'Europe. Ses performances en club et en sélection de jeunes l'amènent à jouer avec la sélection nationale de Roumanie ; il connaît trois capes avec les Tricolorii.

Après sa carrière de joueur, il reste dans sa région natale (județ d'Argeș) et entraîne deux de ses clubs : il entraîne d'abord l'Argeș Pitești en 2001 puis le CS Mioveni à deux reprises lors de la saison 2011-2012.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Roumanie en 1979 avec l'Argeș Pitești

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international roumain
Joueur du FC Argeș Pitești
Naissance en octobre 1956
Naissance à Pitești